Гетероно́мия (от  — другой и  — закон) — многозначный термин.
 Гетерономия — чужеродная закономерность, определяемость какого-либо явления чуждыми ему внешними законами.
 Гетерономия в философии — подчинение воли субъекта чуждому ей и независимому от неё закону и причинности (законам, традициям, влечениям, установленным извне нормам), а не тому закону, который она ставит себе сама (нравственному закону), выведение предписаний нравственности из этих внешних причин. Термин этики И. Канта. Противоположность — автономия.
 Гетерономия в психологии — парный термин в психоанализе (автономия и гетерономия), основанный на контрасте между детской инфантильной зависимостью и независимостью взрослых. Термин, введённый Жаном Пиаже и позднее поддержанный Эриксоном.
 Гетерономия в праве — следование правовым нормам, установленным другими субъектами права, юридическая несамостоятельность. Противоположность — автономия.
 Гетерономия (гетерономность) в биологии — форма метамерии (членения) тела животных, при котором разные метамеры (сходные сегменты, расположенные вдоль продольной оси или плоскости симметрии) неравнозначны (разнокачественны) по своим структурным и функциональным особенностям. Противоположность — гомономия.